Tishomingo puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:
Tishomingo (Misisipi)
Tishomingo (Oklahoma)
Condado de Tishomingo (Misisipi)